Occhieppo Inferiore – comune italiano in provincia di Biella.
Occhieppo Superiore – comune italiano in provincia di Biella.